Серафима:

 Серафима — женское личное имя древнееврейского происхождения.
 Серафима (княжна Корецкая) — основательница и первая игуменья Корецкого Воскресенского монастыря на Волыни в первой половине XVII века.
 Серафима (1914—1999) — советский учёный-химик, инженер, монахиня. 
 Серафима прекрасная — российский мелодраматический телесериал, снятый в 2010 году.